Повреждённый сектор (, повреждённый блок, в любительской литературе — бэд-сектор, битый сектор) — сбойный (не читающийся) или ненадежный сектор жёсткого диска или флэш-накопителя; кластер, содержащий сбойные сектора, или кластер помеченный таковым в структурах файловой системы (операционной системой, дисковой утилитой или же вирусом, для собственного использования)

Причины появления 

 Наиболее вероятная причина — недозапись блоков данных в секторы из-за отключения питания
 Постепенный износ магнитного покрытия диска
 Мельчайшие частицы пыли, просочившиеся через фильтр
 Механические повреждения при ударе
 Погрешности изготовления устройства

Ссылки 

 Bad-блоки HDD: причины и виды 

Запоминающие устройства